Gangsa (, „Bronze“, „Messing“) steht für:
 Gangsa (Metallophon), Gruppe von Metallophonen im balinesischen Gamelan
 Gangsa (Gong), Flachgongs im Norden der Philippinen